

Geografia

Niemcy 
 Zittau – niemiecka nazwa miasta Żytawa
 Zittau – stacja kolejowa w Żytawie
 Zittau – dawny powiat

Stany Zjednoczone 
 Zittau – miejscowość

Osoby 
 Rudolf Schramm-Zittau – niemiecki malarz

Zobacz też 
 Gosen-Neu Zittau